Acanthopagrus är ett släkte av fiskar. Acanthopagrus ingår i familjen havsrudefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsrudefiskar
Acanthopagrus